Collecchio – comune italiano della provincia di Parma
 Collecchio –  frazione del comune di Castel di Lama in provincia di Ascoli
 Fattoria di Collecchio – fattoria padronale di Magliano in Toscana in provincia di Grosseto